Gangsta’s Paradise — альбом американского рэпера Кулио.
 Gangsta’s Paradise — песня американского рэпера Кулио.